State of Play bezeichnet:
 eine britische Miniserie aus dem Jahr 2003, siehe Mord auf Seite eins
 einen US-amerikanischen Politthriller, siehe State of Play – Stand der Dinge (2009)